GLA steht für:
 α-Galactosidase A, ein Enzym, dessen Mangel zum Krankheitsbild Morbus Fabry führt
 Gamma-Linolensäure, eine Omega-6-Fettsäure
 Generallandesarchiv z. B. Generallandesarchiv Karlsruhe
 Gesamtverband der landwirtschaftlichen Alterskassen
 Flughafen Glasgow in Schottland nach dem IATA-Code
 Giant Luminous Arc, durch den Gravitationslinseneffekt gekrümmtes Licht
 Great Lakes Airlines, amerikanische Fluggesellschaft nach dem ICAO-Code
 Greater London Authority, eine Londoner Verwaltungsbehörde
 Mercedes-Benz GLA, ein Kompakt-SUV

GLA als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Kreis Recklinghausen (für Gladbeck)

Gla steht für:
 Gla, der moderne Name einer mykenischen Siedlung in Böotien, Griechenland
 Gleisanschluss, die Erschließung eines Geländes oder Gebäudes, das selbst nicht zur Eisenbahninfrastruktur gehört, durch Eisenbahngleise zum Gütertransport

gla steht für:
 Schottisch-gälische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung